Konitzer ist der Familienname folgender Personen:

 Friedel Jenny Konitzer (1915–2013), deutsche Malerin und Grafikerin
 Hanni Konitzer (* 1922), deutsch-österreichische Journalistin
 Michael-A. Konitzer (* 1953), deutscher Journalist und Publizist

 Ursula Konitzer (1938–2004), deutsche Gewerkschaftsfunktionärin
 Werner Konitzer (* 1955), deutscher Kulturwissenschaftler

Siehe auch:
 Konitzer Mordaffäre (1900)
 Konitz
 Könitz (Begriffsklärung)
 Könitzer